Прошлогодние победительницы соревнования — Лизель Хубер и Мария Хосе Мартинес Санчес — не защищали свой титул, но обе принимали участие в турнире:
 американка (в паре с соотечественницей Лизой Реймонд) вновь стала лучшей.
 испанка (в паре с израильтянкой Шахар Пеер) проиграла в четвертьфинале.

Общая информация 
Лизель Хубер выигрывает местный чемпионат в пятый раз за последние шесть лет. Реймонд — её третья партнёрша за эти чемпионские годы

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Титул)
  Елена Веснина /  Саня Мирза ''(Финал)

<ol start="3">
  Даниэла Гантухова /  Агнешка Радваньская ''(Первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Анастасия Родионова ''(Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннисный чемпионат Дубая 2012